Oisberg ist der Name

 Oisberg (Gemeinde Hollenstein), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Oisberg (Berg), 1405 m, Berg in den Eisenwurzen, Niederösterreich